Long Weekend (englisch „langes Wochenende“) ist der Titel mehrerer Filme:

 Long Weekend (1978), australischer Horrorfilm
 Long Weekend (2008), Neuverfilmung des 1978 gedrehten Films, deutscher Titel auch Lost Weekend
 Mein verschärftes Wochenende, kanadischer Film mit Chris Klein und Brendan Fehr 
 The Long Weekend (O' Despair), US-amerikanischer Film von Gregg Araki von 1989